Coal Island (engl. Kohleninsel) ist der Name folgender Inseln:

 Coal Island (Neuseeland) in der Region Southland, Neuseeland
 Coal Island (Südgeorgien) im Territorium Südgeorgien im Atlantik